Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2014 — профессиональный теннисный турнир, в 4-й раз проводившийся в Уинстон-Сейлеме, США на хардовых кортах.

Турнир имеет категорию ATP 250 и входит в цикл турниров US Open Series.

Соревнования были проведены с 17 по 23 августа 2014 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Юрген Мельцер
 Парный турнир —  Даниэль Нестор /  Леандер Паес

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал двукратный его победитель Джон Изнер (№ 14 в мире на тот момент). Американец дошёл до четвертьфинала, где не вышел на матч Лукашем Росолом. На этом турнире чех выступал в качестве седьмого номера посева и по итогу стал его победителем. В финале он обыграл поляка Ежи Яновича. Прошлогодний победитель соревнований Юрген Мельцер приехал на защиту своего титула, однако уже в первом раунде он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену, который пробился на турнир через квалификационный отбор.

В парном турнире победителем стала колумбийская пара Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Прошлогодние чемпионы Даниэль Нестор и Леандер Паес не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Паес совместно с Давидом Марреро (первый номер посева на турнире) досрочно закончил матч первого раунда из-за травмы испанца, а Нестор в паре с другим индийским теннисистом Роханом Бопанной также в первом раунде проиграли будущим победителям соревнований Кабалю и Фаре.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Лукаш Росол обыграл  Ежи Яновича со счётом 3-6, 7-6(3), 7-5.
 Росол выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Янович сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара обыграли  Джейми Маррея /  Джона Пирса со счётом 6-3, 6-4.
 Кабаль  и Фара выигрывают свой 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема
 Мировой Тур ATP 2014 года
 Мировой Тур ATP 250
 US Open Series 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Август 2014 года
2014
Уинстон-Сейлем